Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2014 in Tromsø. An der Olympiade nahmen 172 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der
Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. China

2. Ungarn

3. Indien

4. Russland

5. Aserbaidschan

6. Ukraine

7. Kuba

8. Armenien

9. Israel

10. Spanien

11. Weißrussland

12. Niederlande

13. Frankreich

14. USA

15. Polen

16. Serbien

17. Usbekistan

18. Argentinien

19. Peru

20. Rumänien

21. Türkei

22. Brasilien

23. Ägypten

24. Kroatien

25. Bulgarien

26. Tschechien

27. Vietnam

28. England

29. Norwegen

30. Deutschland

31. Australien

32. Finnland

33. Schweden

34. Kirgisistan

35. Lettland

36. Griechenland

37. Slowakei

38. Slowenien

39. Island

40. Bosnien und Herzegowina

41. Kolumbien

42. Kasachstan

43. Indonesien 

Die indonesische Mannschaft gewann in der 1. Runde 4:0 kampflos gegen die nicht angetretene Mannschaft der Republik Kongo. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

44. Georgien

45. Katar

46. Philippinen

47. Venezuela

48. Iran

49. Litauen

50. Mexiko

51. Schweiz

52. Italien

53. Moldawien

54. Kanada

55. Paraguay

56. Tadschikistan

57. Singapur

58. Portugal 

Die Portugiesen gewannen in der ersten Runde kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft aus Mali. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

59. Mazedonien

60. Albanien

61. Dänemark

62. Österreich

63. Norwegen B

64. Bangladesch

65. Chile

66. Irland

67. Belgien

68. Montenegro

69. Mongolei

70. ICSC

71. Ecuador

72. Malaysia

73. Japan

74. Sri Lanka

75. Libanon

76. Tunesien

77. Bolivien

78. IBCA 

Der an Brett 1 gemeldete Internationale Meister Daniel Pulvett aus Venezuela kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz. In der letzten Runde wurde er namentlich aufgestellt, die Partie jedoch kampflos abgegeben.

79. Estland

80. Jemen

81. Färöer

82. Südafrika

83. Schottland

84. Vereinigte Arabische Emirate

85. Jordanien

86. Syrien 

Der an Brett 3 gemeldete Spieler Hasan Soliman kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

87. Zypern

88. Costa Rica

89. Jamaika

90. Botswana

91. Panama

92. Pakistan

93. Andorra

94. Sambia

95. Uganda

96. Guatemala

97. Nicaragua

98. Neuseeland

99. Dominikanische Republik

100. Luxemburg

101. Norwegen C

102. El Salvador

103. Angola

104. Simbabwe 

Simbabwe gewann das Spiel der zweiten Runde gegen Palästina kampflos mit 4:0. Dieses Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

105. Wales

106. Libyen 

Für Libyen waren nur drei Spieler anwesend. Brett 2 wurde in allen Runden kampflos abgegeben, wobei namentlich der Spieler Ibrahim Chachrani aufgestellt wurde. Der gemeldete Ersatzspieler Mohamed al-Sori kam ebenfalls nicht zum Einsatz.

107. IPCA

108. Uruguay

109. Irak 

Der Ersatzspieler Mahdi Attia wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

110. Sudan

111. Thailand

112. Äthiopien

113. Malawi

114. Nepal

115. Niederländische Antillen

116. Madagaskar

117. Nigeria

118. Bahamas

119. Liechtenstein

120. Brunei

121. Marokko

122. Algerien

123. Monaco 

In der ersten Runde gewann Monaco kampflos mit 4:0 gegen Osttimor. Der Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 eingerechnet.

124. Südkorea

125. Palästina 

Die Mannschaft gab das Spiel der zweiten Runde gegen Simbabwe kampflos 0:4 verloren. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Nazih eingerechnet.

126. Mosambik

127. Barbados

128. Puerto Rico

129. San Marino

130. Mauritius

131. Namibia

132. Trinidad und Tobago

133. Afghanistan

134. Jersey

135. Taiwan 

Der Ersatzspieler Ho Chung Tao wurde nicht eingesetzt.

136. Honduras

137. Guernsey

138. Elfenbeinküste 

Der Ersatzspieler Jean-Claude Essis Essoh wurde nicht eingesetzt.

139. Hongkong

140. Suriname

141. Oman

142. Kuwait

143. Ghana

144. Haiti

145. Kamerun

146. Aruba

147. São Tomé und Príncipe

148. Senegal

149. Kenia

150. Seychellen 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft von Turkmenistan. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

151. Macau

152. Malta

153. Fidschi

154. Amerikanische Jungferninseln 

Der Ersatzspieler Michael Smith kam nicht zum Einsatz.

155. Mauretanien

156. Lesotho 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

157. Saudi-Arabien 

Der Ersatzspieler Yahia Al-Zahrani wurde nicht eingesetzt.

158. Bermuda

159. Ruanda

160. Guyana 

Der Ersatzspieler Taffin Khan kam nicht zum Einsatz.

161. Papua-Neuguinea

162. Guam

163. Malediven 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen. Der gemeldete Ersatzspieler Shiyan Hussain kam nicht zum Einsatz.

164. Togo

165. Gambia 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

166. Burundi 

Die Mannschaft Burundis gab das Spiel in Runde 2 gegen Barbados kampflos ab. Außerdem stand der Spieler Nininahazwe nur in den Runden 3 bis 5 zur Verfügung, so dass die Mannschaft in allen weiteren Runden sein Brett unbesetzt ließ. Kampflos verlorene Partien sind in den Einzelbilanzen aller vier Spieler hier nicht berücksichtigt.

167. Tansania

168. Palau

169. Swasiland 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen.

170. Bhutan 

In der letzten Runde erhielt die Mannschaft Bhutans ein Freilos, welches mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten gewertet wurde.

171. Britische Jungferninseln 

Die auf der Ersatzposition gemeldete Spielerin Debra Hodge wurde erneut nicht eingesetzt.

172. Salomonen 

Die Mannschaft der Salomonen trat zur letzten Runde nicht an. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

Quellen 
 Schacholympiade 2014 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2014 bei chess-results.com
 41st World Chess Olympiad Tromsø 2014 Open bei chessbomb.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2014
Schach 2014
Schach (Norwegen)
Sport (Tromsø)